

Sport
Modena Park – nome con cui era conosciuto l'Aerautodromo di Modena

Musica
Modena Park 2017 – super concerto di Vasco Rossi tenuto il 1º luglio 2017
Vasco Modena Park – album dal vivo del suddetto concerto
"Modena Park" – brano musicale di Ivan Graziani dell'album Agnese dolce Agnese

Altro
Modenapark – parco pubblico di Vienna